Transept, de dwarsbeuk van een kerk
 Een deel van een wiel in het gaande werk van een molen, in het bijzonder:
 Bovenwiel
 Spoorwiel
 Dwarsbalk of faas